Vallø kan betegne:

 Vallø Slot
 Vallø Stift
 Vallø Kommune (nu en del af Stevns Kommune)
 Valløby

Se også
 Valløby Sogn
 Valløby Kirke